Соревнования по хоккею на траве среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне проходили с 29 июля по 10 августа 2012 года. Чемпионом в третий раз в истории стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Аргентины — 2:0. Все матчи турнира проходили на Ривербанк Арене.

Квалификация

Турнир 
 Время — местное (UTC+1).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Классификация

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая расстановка

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012

Хоккей на траве на летних Олимпийских играх 2012